Il singolare del Dutch Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1991.

Francisco Clavet era il detentore del titolo, ma ha perso contro Magnus Gustafsson.

Gustafsson ha battuto in finale 5–7, 7–6 (7–2), 2–6, 6–1, 6–0 Jordi Arrese.

Teste di serie 

  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Karel Nováček (semifinali)
  Andrej Čerkasov (primo turno)
  Magnus Gustafsson (campione)

 Goran Prpić (secondo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Omar Camporese (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1991
ATP Tour 1991